Schlögel steht für:

 Schlegel (bayerisch, österreichisch), ein Fleischstück, siehe Keule (Fleisch)

Schlögel ist der Familienname folgender Personen: 
 Anton Schlögel (1911–1999), deutscher Jurist, Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes
 Herbert Schlögel OP (* 1949), deutscher Moraltheologe
 Karl Schlögel (* 1948), deutscher Osteuropahistoriker und Publizist
 Ludwig Schlögel (1855–1894), tschechischer Komponist, Hornist und Militärkapellmeister

Siehe auch:
 Schlögl